Хэллоуинтаун:

 Хэллоуинтаун — оригинальный фильм Disney Channel.
 Хэллоуинтаун 2: Месть Калабара — американский телефильм 2001 года для детской и подростковой аудитории.
 Хэллоуинтаун 3 — оригинальный телефильм Disney Channel.